Tibiotrichius är ett släkte av skalbaggar. Tibiotrichius ingår i familjen Cetoniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Tibiotrichius